Fény az éjszakában (A Spark to Pierce the Dark), a Született feleségek (Desperate Housewives) amerikai tévésorozat epizódja (2009)
 Fény az éjszakában (Une lumière dans la nuit), francia tévésorozat (2009), rendező Olivier Guignard
 Fény az éjszakában (Light the Night / Blue Hour), tajváni Netflix tévésorozat (2021), rendező Yi-chi Lien